Слемень () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Живецкий повят, Силезское воеводство. Население — 3425 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Андрыхув
 Гмина Гилёвице
 Гмина Ленкавица
 Гмина Стрышава
 Гмина Свинна

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства
Живецкий повет